Коронаві́русна хворо́ба 2019 у Норве́гії — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Норвегії.

Перший випадок появи коронавірусної хвороби було виявлено на території Норвегії 26 лютого 2020 року.

Станом на 20 березня 2020 року, виявлено 2262 випадки зараження, 6 хворих одужало, 7 людей померло від хвороби коронавірусу.

Хронологія

2020 

26 лютого Норвегія підтвердила перший випадок COVID-19 на своїй території. Норвезький інститут громадського здоров'я оголосив, що результат тесту однієї особи виявив наявність SARS-CoV-2, після повернення з Китаю минулого тижня. Хвороба у пацієнтки протікала легкій формі і безсимптомно. Вона перенесла добровільну ізоляцію у своєму будинку в Тромсе

29 лютого Станом на кінець місяця у Норвегії було 15 підтверджених випадків інфікування, летальних випадків у лютому не було.

4 серпня Норвегія заборонила зупинятися у своїх портах лайнерам, що мають на борту більше сотні пасажирів.

З 12 жовтня Норвегія запланувала послабити карантин загалом по країні, при цьому в Осло карантин навпаки — буде посилено.

2021 
18 січня в країні було посилено карантин та введено заборону на продаж алкоголю в закладах. 29 січня Норвегія закрила в'їзд до країни для іноземців без серйозних підстав.

В лютому уряд країни почав обговорення указу щодо рекомендації носіння одночасно двох масок. Досліди показали, що поширення аерозолю через дві маски або ж через маску серветку і знижується на 90 %, у той час як в інших випадках цей показник становив 42 та 44,3 %.

16 березня у країні було призупинено застосування вакцини AstraZeneca через можливі проблеми зі згортанням крові у пацієнтів після щеплення, цього ж дня у Осло було введено жорсткий карантин. Представники Міністерства охорони здоров'я країни повідомили згодом, що не мали підстав для відновлення щеплення нею і почали проведення додаткового тестування.

9 квітня поліція Норвегії оштрафувала прем'єр-міністра країни Ерну Солберг, яка порушила карантинні правила при святкуванні 60-річчя. З 16 квітня в країні почалося поступове послаблення карантину.

2 серпня в країні виявлено перший випадок зараження штамом «Лямбда».

З вересня у Норвегії було схвалено вакцинацію для підлітків віком 12-15 років.

8 грудня було посилено карантин: до будинків пристарілих було дозволено впускати до 10 відвідувачів із дотриманням соціальної дистанції, також у барах продаж алкоголю було дозволено тільки до опівночі.

Примітки 

Нор
2020 у Норвегії
2021 у Норвегії
2022 у Норвегії
COVID-19 у Норвегії
2023 у Норвегії